Cyan (band), een Britse progressieve-rockband
 Cyan (Three Dog Night), een muziekalbum van Three Dog Night uit 1973
 Cyan (Closterkeller), een muziekalbum van de Poolse gothicrockband Closterkeller uit 1996

Zie ook 
 Cyaan, een kleur